Франклин Парк има више значења:
 Франклин Парк (Флорида)
 Франклин Парк (Њу Џерзи)
 Франклин Парк (Илиноис)
 Франклин Парк (Пенсилванија)